Gunung Tinggi (Serapit), een plaats in Indonesië
Gunung Tinggi (Pancur Batu), een plaats in Indonesië